«Ottawan» (Оттаван) — французький диско-дует, що став популярним на початку 1980-х років. Найбільшу популярність здобули їх хіти «D.I.S.C.O.» і «Hands Up (Give Me Your Heart)».

Дискографія

Чарти 

Серед інших також виділяють такі сингли як:
 «You're OK» — UK #56
 «Help, Get Me Some Help!» — UK #49

Примітки

Посилання 

 
 
 Ottawan  на сайті Disco80

Диско-гурти
Французькі музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 1979
Музичні колективи 1970-х
Музичні колективи 1980-х
Засновані у Франції 1979